Lítačka může být: 
 kontrolní pořádková hlídka (KPH), hlídka ČSLA určená k dozoru nad pohybem a chováním vojáků na veřejnosti
 pohotovostní (nebo) servisní četa pracující na různých místech v terénu 
 předplatní časová jízdenka, síťová jízdenka pro městskou hromadnou dopravu, zejména ve slangu východních Čech
 Lítačka (karta), čipová karta jako nosič síťové jízdenky na Pražskou integrovanou dopravu, vydávaná od března 2016
 rybářské olůvko v montáži pro daleké nahazování
 běhavka – průjem či akutní průjmové onemocnění (např. gastroenteritida) 
 též jiné aktivity spočívající v intenzivních častých cestách (honička, sháněčka)
 Pražská lítačka – závod v projíždění linek a zastávek Pražské integrované dopravy, pořádaný od roku 2010 Sdružením přátel Jaroslava Foglara

Související články 
 kyvné dveře, lítačky neboli lítací dveře: dveře, jejichž závěsy (panty) umožňují otevírání na obě strany

Externí odkazy